Beton steht für:

 Beton, Baustoff aus einem Bindemittel und einer Gesteinskörnung
 Beton (Roman) von Thomas Bernhard, 1982
 beton (Zeitschrift)
 Beton, Mixgetränk aus Becherovka und Tonic Water
 Beton (Schriftart), von Heinrich Jost 1936 entworfen

Beton oder Béton ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Beton Delègue (* 1955), französische Botschafterin
 Jean-Claude Béton (1925–2013), französischer Unternehmer
 Katarina Beton (* 1996), slowenische Badmintonspielerin

Siehe auch: